Lista das 260 comunas do departamento francês de Haute-Loire.

 (CAP) Communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, criada em 2000.

|}

Haute-Loire